Козуб — украинская фамилия.

 Козуб, Вячеслав Вячеславович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Козуб, Игорь Романович (род. 1969) — украинский футболист.
 Козуб, Людмила Николаевна (1933—1998) — советская и украинская актриса.
 Козуб, Михаил Иосифович (род. 1933) — советский и украинский спортсмен и тренер.

См. также 
 Козубов
 Козубовка